Garbiñe Muguruza era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al terzo turno da Petra Kvitová.

In finale Agnieszka Radwańska ha sconfitto Johanna Konta con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 
Le quattro semifinaliste di Wuhan ricevono un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (campionessa)
  Simona Halep (terzo turno)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Venus Williams (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)
  Madison Keys (semifinale)

 Svetlana Kuznecova (terzo turno)
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Johanna Konta (finale)
 Timea Bacsinszky (secondo turno)
 Roberta Vinci (secondo turno)
 Petra Kvitová (quarti di finale)
 Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Elina Svitolina (semifinale)

Wildcard 

  Duan Yingying (primo turno)
  Sabine Lisicki (secondo turno)
  Peng Shuai (secondo turno)

 Wang Qiang (primo turno)
 Zheng Saisai (primo turno)

Qualificate 

  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Louisa Chirico (primo turno)
  Nicole Gibbs (primo turno)
  Julia Görges (primo turno)

 Tatjana Maria (primo turno)
 Alison Riske (secondo turno)
 Kateřina Siniaková (primo turno)
 Wang Yafan (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2016
China Open 2016